Bichler ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Bichler (* 1949), deutscher Schriftsteller und Essayist
 Andreas Bichler (* 1983), deutscher Schauspieler
 Florian Bichler (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Georg Bichler (1881–1967), deutscher Landwirt und Politiker
 Heinrich Bichler, Berner Maler des 15. Jahrhunderts
 Hubert Bichler (* 1959), deutscher Sportschütze

 Markus Bichler (* 1979), österreichischer Sportschütze
 Martin Bichler (* 1971), deutscher Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Minna Bichler (1857–1936), österreichische Theaterschauspielerin
 Philipp Bichler (1821–1893), deutscher Orgelbauer
 Reinhold Bichler (* 1947), österreichischer Althistoriker
 Roman Bichler (* 1972), deutscher Musikproduzent, Komponist und Musiker
 Timo Bichler (* 1999), deutscher Radsportler

Siehe auch 
 Pichler

Familienname
Deutscher Personenname